Juan de Brandeburgo-Ansbach (Plassenburgo, 9 de enero de 1493 - Valencia, 5 de julio de 1525) fue el segundo marido de Germana de Foix y virrey de Valencia de 1523 hasta su muerte en 1525. 

Fue hijo del margrave Federico I de Brandeburgo-Ansbach y de su esposa, Sofía Jagellón. 

El 17 de junio de 1519 se casó con Germana de Foix (1490-1538), segunda esposa y viuda del rey Fernando II de Aragón. En 1523, el nieto de Fernando el Católico, Carlos I, la nombró virreina y lugarteniente general de Valencia y al margrave de Brandeburgo, capitán general del reino. El matrimonio no tuvo hijos. Después de su muerte, su viuda, Germana de Foix se volvió a casar con Fernando de Aragón, duque de Calabria. En 1516, Juan fue nombrado caballero de la Orden del Toisón de Oro.

Referencias

Nobles de Alemania del siglo XV
Nobles de Alemania del siglo XVI
Casa de Hohenzollern
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Consortes reales de la casa de Hohenzollern